Куритиба может означать:

 Куритиба — город в Бразилии, столица штата Парана;
 Куритиба — агломерация в Бразилии, штат Парана
 Куритиба — микрорегион в бразильском штате Парана;
 Энрике де Куритиба (1934—2008) — бразильский композитор;
 Международный аэропорт Куритиба — другое название Международного аэропорта имени Афонсу Пена.

См. также 
 «Коритиба» — футбольный клуб из города Куритиба.